Мерешко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мерешко, Елизавета Даниловна (род. 1992) — украинская пловчиха, чемпион и призёр Летних Паралимпийских игр.
 Мерешко, Лука Степанович (1914—1972) — старший лейтенант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также 
 Мерешков